66e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 66e Reservekorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid